Dorotea María de Sajonia-Gotha-Altemburgo (en alemán, Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg; Gotha, 22 de enero de 1674-Meiningen, 18 de abril de 1713) fue la primera esposa del duque Ernesto Luis I de Sajonia-Meiningen. Era la hija del duque Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo y de su primera esposa, Magdalena Sibila de Sajonia-Weissenfels.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Ernesto Luis I el 19 de septiembre de 1704 y tuvieron cinco hijos:

 José Bernardo (Meiningen, 27 de mayo de 1706-Roma, 22 de marzo de 1724).
 Federico Augusto (Meiningen, 4 de noviembre de 1707-ibidem, 25 de diciembre de 1707).
Ernesto Luis II (Coburgo, 8 de agosto de 1709-Meiningen, 24 de febrero de 1729), sucedió a su padre como duque de Sajonia-Meiningen.
Luisa Dorotea (Meiningen, 7 de diciembre de 1710-Gotha, 22 de octubre de 1771), desposó el 17 de septiembre de 1729 al duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
Carlos Federico (Meiningen, 18 de julio de 1712-ib., 28 de marzo de 1743), sucedió a su hermano, Ernesto Luis II.

Ancestros 

Casa de Sajonia-Meiningen
Casa de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Nacidos en Gotha
Princesas de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Princesas de Sajonia-Meiningen